Benești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:
 Benești (Arad), Dorf im Kreis Arad
 Benești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Benești (Dolj), Dorf im Kreis Dolj
 Benești (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu
 Benești (Vaslui), Dorf im Kreis Vaslui
 Benești (Vâlcea), Dorf im Kreis Vâlcea